Rodríguez de Mendoza ist der Familienname folgender Personen:
 
 Toribio Rodríguez de Mendoza (1750–1825), peruanischer Philosoph, Theologe und Priester

Rodríguez de Mendoza steht für:

 Provinz Rodríguez de Mendoza, Provinz in Peru